Ста́до — группа животных, объединённая за счёт поведенческих механизмов. В состав стада входят по большей части животные одного вида, возможно объединение в стадо представителей разных видов.

Для стада характерно наличие общего ритма жизни, который проявляется в том, что животные в стаде кормятся, отдыхают, перемещаются и защищаются от хищников согласованно. Особи, образующие стадо, неоднородны по возрасту, генотипу, полу и другим признакам, хотя нередко встречаются сезонные стада, объединённые по одному признаку, например однополые стада у северного оленя. Стада могут состоять из более мелких групп — семей, образованных самкой с детёнышами, групп молодых самцов и так далее. Отдельные особи и их группы могут присоединяться к стаду или покидать его.

В зависимости от вида группа животных может называться стадом коров, табуном лошадей, отарой овец, стаей волков, прайдом львов и т. д.

Типы стад 
У кочевых животных выделяют три основных типа стад — стада эквипотенциального типа, стада с лидером и стада с вожаком. Нередко встречаются переходные формы между этими типами.

Эквипотенциальный тип 
Для небольших птиц и рыб характерны стада эквипотенциального типа, в которых отдельные животные равноценны и при движении ориентируются на своих ближайших соседей. Тем не менее в таких стадах возможна «временная разнокачественность», когда одна или несколько особей под действием факторов внешней среды изменяют своё поведение, а остальные особи следуют за ними.

Стада с лидером 

В стадах может иметься лидер — особь, которая определяет в каждый момент активность всего стада, а также направление и продолжительность перемещений. Такие общности называются «стадами с лидером». Обычно роль лидера играют опытные животные. В стадах с лидером может не быть строгой иерархии между особями, а в случае наличия иерархии лидер не всегда является доминантной особью. Например, у многих копытных роль лидера играют самки, в то время как доминирующее положение в стаде занимают самцы.

Стада с вожаком 
В стадах с лидером координация поведения отдельных особей обеспечивается преимущественно подражанием. В более сложно организованных стадах с вожаком доминирующая особь — вожак — принимает непосредственное участие в управлении стадом с помощью системы сигналов. Такие стада характерны для приматов, , китообразных, а также некоторых копытных.

Преимущества и недостатки стадного образа жизни 
Стадный образ жизни имеет ряд преимуществ. В общем случае он позволяет всем членам стада эффективно пользоваться ресурсом, особенно если последний размещён кучно в пространстве.
Стайный образ жизни и связанная с ним социальная организация у хищников позволяют им охотиться на более крупную добычу, чем они могли бы поодиночке.

Недостатки стадного образа жизни животных:
 Быстрое истощение запасов кормов.
 Опасность возникновения массовых заболеваний (эпизоотии).
 Утрата инстинкта самосохранения, осторожности у отдельных особей стадных животных при отрыве от стада.

Преимущества стадного образа жизни животных:
 Высокий уровень безопасности.
 Коллективная защита от неблагоприятных погодных и других факторов среды обитания.
 Защита молодняка и беременных/кормящих самок от хищников другими особями.
 Коллективный характер научения молодняка.

Стада в сельском хозяйстве 

В сельском хозяйстве под стадом понимается искусственно отобранная группа сельскохозяйственных животных, сходных по ряду признаков. Стада формируются для выпаса и откорма с учётом сложившихся традиционных технологий и методов современного животноводства. Обычно термин «стадо» употребляется в отношении
молочного крупного рогатого скота и свиней, в отношении промышленного крупного рогатого скота применяется также термин «гурт», по отношению к овцам и козам — «отара», по отношению к лошадям — «табун».

В узком смысле слово «табун» применяется к значительной партии лошадей, включающей несколько косяков, то есть отдельных семей, не менее 10-15 голов в каждом косяке. Табунное или косячное разведение лошадей до сих пор в большом ходу в южных и среднеазиатских степях, где простор пастбищ позволяет вести хозяйство подобным примитивным способом.

См. также 

 Стая
 Прайд

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
  Учебное пособие посвящено глубокому теоретическому анализу группового поведения, от протоинтеграций до рассудочного сотрудничества. Предложена оригинальная классификация видов интеграций на основе уровня индивидуализации поведения и конструктивного уровня интеграции. Рассчитано на подготовленного читателя.

Поведение животных